Palpiclavina tonkinensis  — вид термитофильных мелких мух-горбаток рода  из подсемейства  (отряд двукрылые). Юго-Восточная Азия (Таиланд). Ноги серовато-жёлтые. Лоб с одинаковыми длиной и шириной. Скутеллюм имеется. Длина крыльев самцов 1,40—1,73 мм. Комменсалы термитов Macrotermes barneyi Light. Вид был описан в 1947 году итальянским энтомологом профессором Филиппо Сильвестри (Filippo Silvestri; 1873—1949).

См. также 
 Palpiclavina kistneri

Примечания

Литература 
 Disney, R. H. L.; Kistner, D. H. 1997. Revision of the Oriental Termitoxeniinae (Diptera: Phoridae). Sociobiology, 29: 1-118.
 Dupont S., Pape T. 2009. A review of termitophilous and other termite-associated scuttle flies worldwide (Diptera: Phoridae). Terrestrial Arthropod Reviews 2, 3-40.

Горбатки
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1947 году
Термитофилы